Десять долларов ($10) может означать:
 Десять долларов США (банкнота)
 Десять долларов США (монета) («Орёл»)
 Десять гонконгских долларов — монета Гонконга.

См. также 
 $
 $ 1
 Доллар